Перуника може да се отнася за:
 Перуникови – семейство растения
 Ирис или перуника – род растения
 Перуника – село в България, област Кърджали, община Крумовград
 Перуника – ледник на остров Ливингстън
 Перуника – село в Сърбия, Топлишки окръг, община Куршумлия

Вижте също 
 Ирис